Марија дел Росарио има више значења:

 Марија дел Росарио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Марија дел Росарио (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија дел Росарио (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику